Bovey steht für
 Bovey (Minnesota), Ort im US-Bundesstaat Minnesota

Bovey ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Alden Bovey (1918–2003), US-amerikanischer Chemiker
 Paul Bovey (1905–1990), Schweizer Entomologe
 Pierre-André Bovey (* 1942), Schweizer Flötist und Komponist